

Geografia 
 Eulenberg – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Hedda Eulenberg – scrittrice e traduttrice tedesca
 Herbert Eulenberg – drammaturgo, poeta e scrittore tedesco
 Philipp zu Eulenburg – diplomatico tedesco e stretto confidente dell'imperatore Guglielmo II di Germania